Дэниел Грегори Шетела (; 17 июня 1987, Клифтон, Нью-Джерси) — американский футболист, полузащитник клуба «Нью-Йорк Космос». Участник Олимпийских игр в Пекине.

Клубная карьера 
Шетела начал заниматься футболом в академии Ай-эм-джи. В 2004 году он подписал контракт с лигой. Из-за того, что он заключил соглашение после окончания драфта, права на него были предоставлены клубам на основе жребия. Таким образом Дэнни оказался в «Коламбус Крю», хотя хотел выступать за «Нью-Йорк Метростарз». В том же году он дебютировал за команду в MLS. В 2006 году Шетела получил травму и смог принять участие всего в четырёх матчах. Летом 2007 года Шетела перешёл в испанский «Расинг». 14 ноября в матче Кубка Испании против «Малаги» он дебютировал за новую команду. Летом 2008 года для получения игровой практики Дэнни на правах аренды перешёл в итальянскую «Брешию». 30 августа в матче против «Эмполи» он дебютировал в итальянской Серии B. 18 октября в поединке против клуба «Триестина» Шетела забил свой первый гол за «Брешию».

15 июля 2009 года Дэнни, вернувшись в Штаты, подписал соглашение с «Ди Си Юнайтед». 26 июля в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс» он дебютировал за новый клуб. В феврале 2010 года Шетела получил травму колена.

В 2011 году Дэнни перенёс три операции на колене и ему был пересажен мениск от донора. После двух лет реабилитации он вернулся в футбол, став футболистом клуба «Айкон». Летом 2013 года Шетела подписал полноценный контракт с «Нью-Йорк Космос». 11 августа в матче против «Тампа-Бэй Раудис» он дебютировал в NASL. 13 октября в поединке против «Каролина Рэйлхокс» Шетела забил свой первый гол за «Нью-Йорк Космос». По окончании сезона 2016 «Космос» начал испытывать финансовые проблемы и игроки и тренерский штаб клуба были распущены. 26 декабря 2016 года Шетела был подписан новообразованным клубом NASL «Сан-Франциско Делтас». Однако, после прихода нового инвестора «Нью-Йорк Космос» выкупил игрока. После отмены в NASL сезона 2018 Шетела остался в системе «Нью-Йорк Космос», перейдя в команду Б, выступающую National Premier Soccer League.

Международная карьера 
В 2003 году в составе юношеской сборной США Шетела принял участие в юношеском чемпионате мира в Финляндии. В 2005 году в составе молодёжной сборной США он принял участие в молодёжном чемпионате мира в Нидерландах, а спустя два года участвовал в турнире в Канаде. В 2008 году в составе олимпийской сборной США Дэнни принял участие в Олимпийских играх в Пекине. На турнире он сыграл в матчах против команд Нигерии и Японии.

17 октября 2007 года в товарищеском матче против сборной Швейцарии Шетела дебютировал за сборную США, заменив во втором тайме Эдди Льюиса.

Достижения 
  Нью-Йорк Космос
 Чемпион NASL (3): 2013, 2015, 2016
 Победитель регулярного чемпионата NASL (2): 2015 (весна), 2016 (осень)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте «Нью-Йорк Космос»

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной США по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (2010)